Chińczycy – naród zamieszkujący południowo-wschodnią Azję
 Chińczyk – obywatel Chińskiej Republiki Ludowej lub Republiki Chińskiej
 chińczyk – gra planszowa
 Chińczyk – powieść Henninga Mankella
 Chińczyk – pseudonim żołnierza Armii Krajowej st. sierż. Wacława Sadrzaka
 Chińczyk – pseudonim urugwajskiego piłkarza Álvaro Recoba
 Chińczyk – pseudonim ekwadorskiego piłkarza Luisa Gómeza 
 Chińczyk – pseudonim chilijskiego piłkarza Carlosa Caszely
 Chińczyk – pseudonim portugalskiego piłkarza Pedro Gonçalvesa
 Chińczyk – pseudonim Marcina Chlebnego, członka grupy muzycznej Fliper